Miejscowości w USA:
 Calhoun – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Gordon
 Calhoun – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 Calhoun – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie McLean
 Calhoun – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Ouachita
 Calhoun – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Calhoun – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie McMinn
Gminy w USA:
 Calhoun (ang. Calhoun Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie
 Calhoun (ang. Calhoun Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Calhoun (ang. Calhoun Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Calhoun (ang. Calhoun Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cheyenne
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) – w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Calhoun (ang. Calhoun County) – w stanie Wirginia Zachodnia
Ludzie:
 John C. Calhoun (March 18, 1782 – March 31, 1850) – 7. wiceprezydent USA